Luozhou bezeichnet:

 Luozhou (Cangshan) (螺洲镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Cangshan in der chinesischen Provinz Fujian
 Luozhou (Hezhang) (罗州镇), Großgemeinde im Kreis Hezhang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Luozhou (Lianjiang) (罗州街道), Straßenviertel der Stadt Lianjiang in der chinesischen Provinz Guangdong